Pimenta är ett släkte av myrtenväxter. Pimenta ingår i familjen myrtenväxter. 

Släktet förekommer i områdena kring Karibiska havet. De är välluktande, kryddrika ständigt gröna träd med läderartade blad, små blommor i axillära knippen och bärfrukt. Bärfrukerna hos den 6-10 meter höga Pimenta of cinalis, odlad på Jamaica, används som krydda under namnet kryddpeppar, engelsk krydda ("allspice") eller nejlikpeppar. Pimenta racemosa eller bayölträdet används främst för den eteriska, nejlikluktande och skarpt smakande oljan, främst brukad vid parfymtillverkning.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenväxter
Pimenta